Un distributeur automatique de couvre chaussures est un appareil capable de fournir en grande quantité des couvre chaussures à destination de la protection et de l'hygiène des sols.

Principe 

La majeure partie des distributeurs automatiques de couvre chaussures fonctionnent grâce à un système électrique permettant d'approvisionner les appareils en chaussons protecteurs.

Ces distributeurs permettent aux utilisateurs d'enfiler directement depuis l'appareil et sans ceci sans contact avec les chaussons des sur-chaussures protectrices.
Une fois le chausson mis en place autour de la chaussure, le distributeur recharge automatiquement l'emplacement pour une prochaine utilisation.

Ces appareils distribuent des sur-chaussures de type plastique et de densité variable en fonction l'intensité d'utilisation voulue. 
Les deux grandes matières les plus communément utilisées sont le polyéthylène et le polypropylène.

Domaines d'utilisation 

Voici des secteurs d'activité et entreprises utilisant des distributeurs automatiques de couvre chaussures :

 Le secteur médical (le port de couvre chaussures est obligatoire pour le personnel hospitalier et les visiteurs dans certaines zones)
 Paramédical
 Laboratoires scientifiques
 Usines agroalimentaires
 Centres esthétiques
 Complexes sportifs
 Crèches et maternelles

Références

Lien externe 
 http://www.remede.org/documents/article361.html

Couvre chaussures
Hygiène